Паннетт (, ) — английская фамилия.

Известные носители 
 Паннетт, Джон — британский игрок в боулз, чемпион Англии в четвёрках (1995).
  (1911—2005) — британская художница-портретистка, чьи работы входят в частности в собрание лондонской Национальной портретной галереи.
 Паннетт, Коннор (род. 2003) — канадский хоккеист, финалист Канадских зимних игр в составе команды провинции Онтарио (2019).
 Паннетт, Реджинальд (1875—1967) — британский биолог, один из основоположников генетики.
 Паннетт, Филлис (1917—2004) — карибская поэтесса и писательница.